Харьков Андрій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Харьков Георгій Йосипович (1904—1980) — український кінорежисер.
 Харьков Леонід Вікторович (1943—2020) — український науковець, хірург-стоматолог, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 Харьков Сергій Володимирович (* 1970) — радянський, російський, а згодом німецький, гімнаст, триразовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу.
 Харьков Яніс Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища